Хуан Карреньйо (ісп. Juan Carreño, 14 серпня 1909 — 16 грудня 1940) — мексиканський футболіст.
 Карреньйо (ісп. Carreño) — муніципалітет в Іспанії.
 Хосе Марія Карреньйо, Хосе Марія Карреньйо Бланко (19 березня 1792 — 18 травня 1849) — венесуельський політичний та військовий діяч, віце-президент в уряді Хосе Марія Варгаса, виконував обов'язки президента країни у 1835 та 1837 роках.